Saut (Egipte)
 Saut (municipi de Vauclusa), municipi al departament de Vauclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Saut Mejan, municipi al departament d'Òlt i Garona (regió de la Nova Aquitània, França)
 Saut de Navalhas, municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (Nova Aquitània)
 Cantó de Saut, divisió administrativa al districte de Carpentràs (departament de la Valclusa, França)
 Eth Saut, municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània, França)
 País de Saut, petita regió natural de França al departament de l'Aude